Eugoides är ett släkte av skalbaggar. Eugoides ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Eugoides